The Remixes (álbum de Mariah Carey)
 The Remixes (álbum de Shakira)
Ou ainda:
 Control: The Remixes

Veja também 
 The Remix

Desambiguação